Dahod ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Dahod (Distrikt)
 Dahod (Stadt)